Erica (género) — género botânico da família das ericáceas
Being Erica — série televisiva canadiana estreada em 2009 intitulada Erica em Portugal
Experiment on Rapidly Intensifying Cyclones over the Atlantic — projeto científico norte-americano